Pasta de peixe pode referir-se a vários produtos:
Garum – a pasta de peixe dos antigos romanos
Gentleman's Relish – pasta de anchova inglesa
Jakoten – pasta de peixe japonesa, transformada em pequenas bolachas fritas
Kamaboko - outra pasta de peixe japonesa, esta já transformada a partir de naruto, e servida em fatias, como queijo
Naruto (ingrediente) - pasta de peixe japonesa básica
Ngapi – pasta de peixe da Birmânia
Padaek – pasta de peixe do Laos
Petis ikan – pasta de peixe da Indonésia
Pissalat – pasta de anchovas da região de Nice (França)
Poacher's Relish – pasta de salmão inglesa
Prahok – pasta de peixe do Cambodja
Rihaakuru – pasta de atum das Maldivas
Surimi – pasta de peixe ou de carne processada, própria para preparar produtos como a delícia do mar

Ver também
Pasta de camarão

Desambiguação
Pastas de peixe